Blyth kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Blyth, Australien, South Australia, Wakefield,

Storbritannien 

 Blyth, Northumberland, ort i England, 
 River Blyth, Northumberland, vattendrag i England
 Blyth, Nottinghamshire, ort i England, 
 River Blyth, Suffolk, vattendrag i England,

Personnamn
 Blyth (efternamn) - skotskt efternamn

Personer med förnamnet Blyth
 Blyth Tait (född 1961), nyzeeländsk ryttare

Se även
 Blytt - norskt efternamn

Kvinnonamn